Vrbje (Kroatië), gemeente in de Kroatische provincie Brod-Posavina.
 Vrbje (Žalec), plaats in de Sloveense gemeente Žalec.
 Vrbje (Kostanjevica na Krki), plaats in de Sloveense gemeente Kostanjevica na Krki.